

Рокитовка — присілок, Аткарський район, Саратовська область
 Рокитовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан